Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Bret Garnett e Greg Van Emburgh 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)

 Kelly Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Brian Garrow /  Brad Pearce (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1991
ATP Tour 1991